Scatophagus är ett släkte av fiskar. Scatophagus ingår i familjen Scatophagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Scatophagus